Aquila (2. század), az Ószövetség görög fordítója
Aquila, a Sas csillagkép latin neve
 A római légió jelvénye, hordozója az Aquilifer
Aquila, madárnem
Aquila, magyar madártani folyóirat
L’Aquila, olasz város Abruzzo régióban
L’Aquila megye, megye Olaszország Abruzzo régiójában

Lásd még
 Aquila János, 14. századi freskófestő